Scipione – nome proprio di persona italiano maschile
Scipio – cognomen romano

Geografia 
Scipione – frazione del comune di Salsomaggiore Terme
Scipione Castello – località della frazione di Scipione di Salsomaggiore Terme

Musica
Scipione – opera lirica di Georg Friedrich Händel

Pittura
Scipione pseudonimo di Gino Bonichi – pittore e scrittore italiano

Storia
Publio Cornelio Scipione – politico e generale romano